Алексей Рогачёв:
 Рогачёв, Алексей Сергеевич (род. 1979) — российский футболист.